Баря́тинские (Боря́тинские)  — русский княжеский род, ветвь князей черниговских. Род внесён в Бархатную книгу.

Происхождение и история рода 
Родоначальник — князь Александр Андреевич (XVI колено от Рюрика), сын князя Андрея Всеволодовича Мезецкого (ум. ок. 1443), получивший в удел Борятинскую волость в Мещовском уезде (будущей Калужской губернии) (по берегам реки Клютомы). От трёх из четырёх его сыновей — князей Григория, Фёдора и Льва Александровичей — пошли три ветви рода.

В дальнейшем, второстепенная ветвь черниговских князей, многие члены которой служили галицким князьям. В середине XVI века были обычными представителями верхнего слоя провинциального дворянства и не получали, как правило, назначений записывавшиеся в разрядах. Были не очень крупными помещиками, в середине XVI века один из кн. Борятинских был записан с окладом в 600 четвертей, вероятно у остальных членов рода оклады были меньше.

В XVII веке Барятинские были включены в список родов, получающих боярское звание заочно. В XVIII столетии также занимали высокие должности.

В родословной Черниговских князей, находящейся в «Бархатной» и других родословных книгах показано, что сын Михаила Всеволодовича Черниговский назвал пятого сына князем Юрием, который был Тарусским князем. У князя Юрия второй сын, князь Всеволод, имел внука — князя Александра Андреевича Борятинского, чьи потомки, князья Борятинские, служили российскому престолу в знатных чинах и жалованы были от государей поместьями.

«Очерк истории рода князей Барятинских» составил В. А. Инсарский, служивший управляющим поместьями одного из князей.

От Барятинских, по сведениям Ф. И. Миллера, произошли князья: Асовецкие, Барашевы, Спячевы, Стоколосные, Суровы, Токмаковы, Шестовы.

Описание герба 
Герб князей Барятинских представляет собой: щит, рассечённый перпендикулярно надвое. В правой половине щита на лазуревом поле изображён архангел Михаил в серебряной одежде с серебряным же мечом в правой и золотым щитом в левой руке (Киевский герб). В левой половине щита находится Черниговский герб — в золотом поле чёрный орёл с золотой короной на голове и распростёртыми крыльями держит в левой лапе длинный золотой крест. Щит покрыт мантией и шапкой, принадлежащей княжескому достоинству. Герб князей Барятинских внесён в «Общий гербовик», часть I. стр. 5

Герб князей Барятинских в Гербовнике А. Т. Князева (1785) 
В XIX веке бытовали варианты герба, отличавшиеся от официального. На экслибрисе генерал-фельдмаршала князя Александра Ивановича Барятинского (1810—1879) было изменено расположение киевского и черниговского гербов, на орле отсутствовала корона, но появились щитодержатели (два орла) и девиз на латыни «В Боге моя надежда».

На экслибрисе князя Виктора Ивановича Барятинского (1823—1904) герб изображался без мантии, но с княжеской короной, двумя щитодержателями (коронованными княжескими коронами львами) и девизом «С Богом и честью». Необычной для русской геральдике была вырезная форма щита.

На датируемом периодом между (1801 и 1807) книжном знаке князя Ивана Ивановича Барятинского его герб был соединен с гербом жены, урождённой баронессы Шерборн.

Известные представители рода князей Барятинских 

 Князь Барятинский, Фёдор Петрович — в 1595 построил город Сургут и крепость в городе Берёзове. Был видным участником Смуты, служил воеводой как Лжедмитрию I, так и Василию IV и даже Лжедмитрию II. Сумел сохранить своё положение и при Михаиле Фёдоровиче. В 1616 участвовал в подготовке Столбовского договора.
 Князь Барятинский, Яков Петрович (?—1610) — брат Фёдора. В отличие от него, сражался с Лжедмитрием II, будучи одним из соратников Скопина-Шуйского, погиб в сражении под Клушином.
 Князь Барятинский, Василий Романович (ум. 1634) — князь, дворянин московский, голова и воевода в Смутное время и царствования Михаила Фёдоровича.
 Князь Барятинский, Дмитрий Михайлович Чермный (ум. после 1658) — князь, воевода во времена правления Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича.
 Князь Барятинский, Иван Михайлович Урюпа — дворянин московский в 1640, царский стольник с 1646, воевода в Брянске в 1673—1675.
 Князь Барятинский, Иван Петрович (1615—1701) — в 1661 возглавлял делегацию, заключившию Кардисский мир. Позднее был воеводой в Якутске и Енисейске, подписал уложение об уничтожении местничества. В 1697 постригся в монахи с именем Ефрем.
 Князь Барятинский, Юрий Никитич (?—1685) — боярин, воевода, участник Русско-польской войне (1654—1667). Участвовал в подавлении восстания Разина.
 Князь Барятинский, Иван Фёдорович (1687—1738) — участник Персидского похода (1722—1723), получил награду лично от Петра I за храбрость в Гренгамском сражении. В 1730 году поддержал депутацию дворян, потребовавших отмены Кондиций, за что получил от Анны Иоанновны чин генерал-лейтенанта. В 1735—1736 годах занимал должность московского генерал-губернатора, с 1736 года — командующий войсками в Малороссии, получил звание генерал-аншефа.
 Князь Барятинский, Иван Сергеевич (1738—1811) — внук Ивана Фёдоровича, участник Семилетней войны генерал-поручик (1779).
 Князь Барятинский, Фёдор Сергеевич (1742—1814) — охранял Петра III в Ропше вместе с Алексеем Орловым, по одной из версий участник убийства императора. При Екатерине достиг чинов обер-гофмаршала и действительного тайного советника. При вступлении на престол Павла I, он был вынужден был принимать участие в церемонии перезахоронения останков Петра, после чего был уволен в отставку.
 Князь Барятинский, Иван Иванович (1772—1825) — сын Ивана Сергеевича. Некоторое время был посланником в Мюнхене, позже занимался агротехникой. Его супруга, гр. Мария Фёдоровна Келлер (1793—1858) прославилась как благотворительница.
 Князь Барятинский, Александр Петрович (1798—1844) — декабрист. Штабс-ротмистр Гусарского полка, член «Союза благодествия» и Южного общества, за что был приговорён к 20 годам каторжных работ.
 Князь Барятинский, Александр Иванович (1815—1879) — сын Ивана Ивановича, генерал-фельдмаршал.
 Князь Барятинский Андрей Григорьевич Булгак
 Князь Барятинский Иван Львович Большой

Дворцы, усадьбы, имения 
Князья Барятинские были крупнейшими помещиками: только в Курской губернии им принадлежало 35 тысяч крепостных и более 100 тысяч десятин земли.

 Курская область:
 усадьба Марьино — Рыльский район.
 Нижние деревеньки — Льгов.
 Московская область:
 Петровское — г. Лыткарино.
 Стародуб, Зендиково — Каширский район.
 Молоди — Чеховский район.
 Котляково, Шишкино — Домодедовский район.
 Троицкое-Кайнарджи — Балашихинский район.
 Петровское — Люберецкий район.
 Троицкое-Ратманово — Ногинский район.
 Клёново — Подольский район.
 Рождествено-Суворово — Мытищинский район.
 Нара — Наро-Фоминский район.

Усадьбы Марьино и Петровское составили, образованный в 1901 году, барятинский майорат «Ивановское-Петровское».

Примечания

Литература 
 
  
 Родословная роспись  из издания Жака Феррана
 Собчаков В. И. Очерк истории рода князей Борятинских. — Ставрополь, 1860. — 53 с. 
 Г.А. Власьев. Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. СПб. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 2. Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг. 1906 г. Князья Барятинские.  стр. 37-169.
Олейникова В., Рыманов Дм. Неизвестные Барятинские и Витгенштейны. - Курск, 2020. - 378 с. - ISBN 978-5-6046646-3-6.

Ссылки 
 Родословная роспись 
 
 
 

Княжеские роды России (Рюриковичи)
 
Майоратные имения
Дворянские роды, на гербах которых изображены коронованные орлы

Литература 

 Г.А. Власьев. Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. СПб. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 2. Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг. 1906 г. Князья Барятинские. стр. 37-169.